Гвајабиљос има више значења:

 Гвајабиљос (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвајабиљос (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику